Borup kan syfta på:

 Borup (spel) –  sista spelet eller omgången i ett spelpart
  Borup, Køge – en ort på ön Själland i Danmark
 Borup (naturreservat) – ett naturreservat i Norsjö kommun